Реа́ско () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Реаско, Джоркаефф (род. 1999) — эквадорский футболист.
 Реаско, Нейсер (род. 1977) — эквадорский футболист.

 Боланьос Реаско, Миллер Алехандро (род. 1990) — эквадорский футболист.
 Паредес Реаско, Хуан Карлос (род. 1987) — эквадорский футболист.